Sasquatch  – leggendaria creatura scimmiesca che dovrebbe vivere nelle foreste dell'America Settentrionale
 Sasquatch  – personaggio della serie di videogiochi Darkstalkers
 Sasquatch  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Sasquatch  – personaggio minore del fumetto Tex
 Sasquatch  – razza aliena della serie animata Roswell Conspiracies
 Sasquatch  – romanzo di Roland Smith del 1998
 Sasquatch! Music Festival  – festival musicale annuale statunitense